Туфан:
 Туфан или Туфандаг — гора в Азербайджане.
 Туфан —  горнолыжный комплекс летне-зимнего отдыха в Азербайджане.
 Туфан — иранский ПТУР.
 Туфан, Озан (род. 1995) — турецкий футболист.
 Туфан, Элисабета (род. 1964) — румынская фехтовальщица.
 «Туфан Херируд» — афганский футбольный клуб.
 Хасан Туфан (1900—1981) — татарский поэт и писатель.
 Миннуллин, Туфан Абдуллович (1935—2012) — советский и российский драматург, прозаик, публицист и общественный деятель.